Szaniawski ist der Familienname folgender Personen:

 Franciszek Ksawery Szaniawski (1768–1830), polnischer Priester, Professor an der Warsaw School of Law, Dozent an der Theologischen Fakultät der Universität Warschau
 Jerzy Szaniawski (1886–1970), polnischer Dramatiker
 Józef Kalasanty Szaniawski (1764–1843), polnischer Philosoph und Politiker
 Klemens Szaniawski (1925–1990), polnischer Philosoph
 Paweł Szaniawski (* 1981), polnischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Schanjawski